Bălușești se poate referi la:
 Localități din România:
 Bălușești, Iași
 Bălușești (Dochia), Neamț
 Bălușești (Icușești), Neamț

Toponime românești